Olisthaerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1833. Olisthaerus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Olisthaerus